Атур (інша назва генін) — середньовічний жіночий головний убір.
 Атур — назва міри довжини в Стародавньому Єгипті.